Примера Уругвая по футболу 1989 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Турнир игрался в один круг. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1989 (Дефенсор Спортинг и Прогресо) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1990.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1989
Футбол в Южной Америке в 1989 году
1980-е годы в Уругвае